Harpfetsham ist der Ortsname von

 Harpfetsham (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Harpfetsham (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern